Angelo Scandurra – poeta e scrittore italiano
 Edgard Scandurra – cantante, polistrumentista e musicista brasiliano
 Franco Scandurra – attore italiano
 Sofia Scandurra – sceneggiatrice, regista e scrittrice italiana